Jack Elliott est le nom de plusieurs personnalités :

  (1927-2001), un compositeur américain pour le cinéma et la télévision
 Jack Elliott (rugby à XV) (1871-1938), un joueur de rugby à XV international gallois 
 , une personnalité américaine de la radio
 Jack Elliott (né en 1995), un joueur de football (soccer) anglais
 Ramblin' Jack Elliott (né en 1931), un chanteur américain de folk
  (1914-1972), un auteur-compositeur de chansons américain